Садріддін Айні (тадж. Садриддин Айнӣ, узб. Sadriddin Ayniy, справжнє ім'я — Садріддін Саїд–Мурадзаде, 27 квітня 1878, Соктарі, Бухарський емірат (нині Бухарська область, Узбекистан) — 15 липня 1954, Душанбе, Таджицька РСР, СРСР) — таджицький письменник.
 Мохсін Ахмад аль-Айні (араб. محسن أحمد العيني‎‎; нар. 1932) — єменський державний і політичний діяч.
 Леа Айні (івр. לאה איני‎, *1962(1962), Тель-Авів) — ізраїльська поетеса і письменниця.